Vanceville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vanceville (Georgia)
 Vanceville (Louisiana)
 Vanceville (Pennsylvania)